Андрей Викторович Зверев (род. 24 декабря 1955 года) — советский и российский государственный деятель, экономист и дипломат, юрист, педагог.

Биография

Образование 
 Московский финансовый институт (1978)
 Всесоюзный юридический заочный институт (1986)
 Государственный Университет - Высшая школа экономики (2004)
 Кандидат экономических наук (1981)
 Доцент (2008)
 Доктор экономических наук (2009)
 Профессор (2013)

Деятельность 
 1973—1978 — студент МФИ. С отличием закончил институт по специальности «Международные экономические отношения».
 1978—1981 — аспирант МФИ. В 1981 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности «Финансы, денежное обращение кредит»
 1981—1983 — старший экономист, ведущий консультант Правления Госбанка СССР.
 1983—1990 — старший экономист, эксперт, старший эксперт, заместитель начальника подотдела Госплана СССР.
 1990—1992 — заместитель министра финансов РСФСР, курировал внешнеэкономический комплекс. 
 август 1991 — и. о. председателя Госбанка СССР, 
 ноябрь—декабрь 1991 — первый заместитель министра финансов СССР, руководитель Бюджетного Управления МЭК Экономического сообщества на правах Министра СССР.
 1992 — заведующий отделом Центра информационных и социальных технологий при Правительстве Российской Федерации.
 1992—1993 — представитель администрации Хабаровского края при Правительстве России.
 1993—1994 — заведующий экономическим отделом Аппарата Совета Министров - Правительства Российской Федерации. 
 1994—1996 — начальник Экономического Департамента Аппарата Правительства России.
 1993—1997 — председатель Межведомственной комиссии Совета Безопасности России по экономической безопасности, руководитель направления.
 1996—1998 — вице-президент по экономике и финансам, член Правления ОАО НГК «Славнефть».
 1998—2000 — начальник инспекции по контролю за расходами на внешнеэкономическую деятельность Счетной палаты Российской Федерации.
 2000—2004 — сотрудник Министерства юстиции России.
 2004—2005 — заместитель руководителя Федерального агентства по промышленности, где курировал вопросы экономики и финансов, государственных закупок, мобилизационной подготовки.
 2005—2007 — вице-президент «Военно-страховой компании» по работе с предприятиями военно-промышленного комплекса.
 2007—2009 — руководитель федерального государственного учреждения «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».
 2009—2015 — торговый представитель России в Германии, советник-посланник посольства Российской Федерации в Германии.
 2016 — Посол по экономическим вопросам федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ)
Преподавал в МГИМО МИД РФ, Российском экономическом Университете имени Г. В. Плеханова, Академии труда и социальных отношений. Являлся ведущим научным сотрудником Института энергетических исследований Российской Академии наук.

Научные работы 
Один из ведущих ученых в области теории формирования и функционирования национальных инновационных систем. Автор монографий: Оптимизация стратегии инновационного развития. М., 2007 г.; Иностранный опыт инновационного развития. М., 2008 г; Инновационная система России М., 2008 г.; Теория формирования национальных инновационных систем. М., 2009 г.; Национальные инновационные системы в современном мире. М., 2010 г.; Энергоэффективность и энергосбережение: мировой опыт для России. М.,2011 г.; Формирование национальной инновационной системы. Опыт Германии. М., 2014 г .; Staatliche Körperschaften in der Wirtschaft modernen Russlands. Berlin, 2010 Автор, руководитель авторских коллективов и научный руководитель ряда научных трудов по вопросам развития германской экономики и российско-германских экономических отношений: Торгово-экономические отношения России и Германии: история, современность, перспективы. М., 2011 г.; Die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Russland und Deutschland. Berlin, 2011; . Deutschland-Versteher. Russlands wissentschaftliche Elite schaut auf das heutige, moderne Deutschland. Berlin, 2015 ; Современная Германия: экономика и политика. М., 2015 г.; Российско-германские экономические отношения. История и современность. М., 2021 г. Автор всего около 250 научных работ.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1991)
 Медаль «За отвагу» (1991)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 «За воинскую доблесть при хранении и уничтожении химического оружия», Федеральное Управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (2004)
 «За заслуги в уничтожении химического оружия 1 степени», Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (2005)
 «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (2006)
 «50 лет Военно-промышленной комиссии», Военно-промышленная комиссия при Правительстве Российской Федерации (2007)
 «За успехи в аналитической работе» (2009)
 Медаль Почета Ульяновской области (2011)
 «50 лет первого полета человека в космос», Федеральное космическое агентство (2011)
 «За заслуги в обеспечении национальной безопасности», Совет Безопасности РФ (2011)
 «90 лет восстановления российско-германских торгово-экономических отношений» (2011)
 «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2012)
 «Во славу земли Пензенской» (2015)
 «100 лет восстановления российско-германских торгово-экономических отношений» (2021)
 "100-летие Торгового представительства России в Австрии 1921-2021"
 Лауреат международного конкурса «Элита информациологов мира 2008 года».

Примечания

Литература 
 [az-libr.ru/Persons/000/Src/0000/662c160b.shtml «Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг.» Историко-биографический справочник]./Сост. В. И. Ивкин. Москва, 1999. — ISBN 5-8243-0014-3
 Кротов Н. И. Очерки истории Банка России. Центральный аппарат. Персональные дела и деяния. М.: Экономическая летопись, Международные отношения. 2011. ISBN 978-5-7133-1399-9, 978-5-903388-21-9.
 Кротов Н. И. Жизнь и удивительные приключения в мире финансов внимательно выслушанные и записанные летописцем Николаем Кротовым. М.: Экономическая летопись. М.: 2010. ISBN 978-5-903388-19-6.

Ссылки 
 
 

Экономисты СССР
Экономисты России
Работники Госплана СССР
Председатели правления Государственного банка СССР
Выпускники Высшей школы экономики
Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Выпускники МГЮА
Члены КПСС
Заместители министров СССР